La communauté de communes Chalosse Tursan est une communauté de communes française située dans le département des Landes, en région Nouvelle-Aquitaine créée le .

Historique 
Au , a été créée la communauté de communes Chalosse Tursan. Elle est le résultat de la fusion des communautés de communes de Cap de Gascogne, Hagetmau Communes Unies et du Tursan. Son territoire correspond au nouveau canton issu du redécoupage cantonal de 2014. Elle regroupe 50 communes sur un territoire d'environ 587 km².

Territoire communautaire

Géographie 
Située au sud  du département des Landes, la communauté de communes Chalosse Tursan regroupe 50 communes et présente une superficie de .

Composition 

La communauté de communes est composée des  suivantes :

Démographie

Compétences

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des intercommunalités des Landes

Liens externes 
 

Chalosse|Tursan
Géographie de Saint-Sever